Le terme « inaliénable » peut faire référence à :
 le droit inaliénable ;
 la  ;
 les .

Autres 

 , film américain de 2007 ;
 , album de Discordance Axis de 2000 ;
 le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conférence internationale.

Voir aussi